MMC lahko kot tričrkovna kratica predstavlja:

v računalništvu in elektroniki:
MultiMediaCard, pomnilniški medij
MultiMedia Commands, niz multimedijskih ukazov
Multi-Memory Controller, poseben mikročip v igralnih sistemih Nintendo 
MIDI Machine Control, del MIDI (Musical Instrument Digital Interface) specifikacije
Mobile to mobile convergence, tehnologija za uporavljanje mobilnih telefonov
Multimedijski center RTV Slovenija

v avtomobilizmu:
Mitsubishi Motors Corporation, japonski proizvajalec avtomobilov
Morris Motor Company, bivši britanski proizvajalec avtomobilov

MMC lahko tudi predstavlja število 2100 (zapisano z rimskimi številkami)

Glej tudi
seznam tričrkovnih kratic od MAA do PŽŽ

Kratice